Interkontinentala cupen 1965 var den sjätte upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i två matcher mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll.

Europa representerades av Internazionale från Milano, Italien som vann Europacupen 1964–65. Sydamerika representerades av Independiente från Avellaneda, Argentina som vann Copa Libertadores 1965.

Lagen möttes vid två tillfällen och Internazionale vann cupen efter en vinst på San Siro.

Matchresultat

Match 1

Match 2

Se även
Copa Libertadores 1965
Europacupen i fotboll 1964/1965

Källor

Noter

1965
Fotbollsåret 1965
1965 i Argentina
1965 i Italien
CA Independiente
FC Internazionale Milano